Vetlesen est un nom de famille norvégien, signifiant littéralement fils de Vetle, et porté notamment par :

 G. Unger Vetlesen, homme d'affaires et philanthrope norvégien à l'origine du prix Vetlesen pour les sciences de la Terre et de l'Univers, attribué périodiquement par la fondation homonyme créée en 1959 à sa mort ;
 Hugo Vetlesen, né en 2000, footballeur norvégien.